Пётр Петро́вич Белоу́сов:
 Белоусов, Пётр Петрович (1856—1896) — российский санитарный врач из Тулы.
 Белоусов, Пётр Петрович (1912—1989) — народный художник РСФСР.